

Geografia

Italia 
 Gorla – quartiere di Milano, comune nella provincia di Milano (Lombardia)
 Gorla Maggiore – comune nella provincia di Varese (Lombardia)
 Gorla Minore – comune nella provincia di Varese (Lombardia)

Svizzera 
 Gorla – frazione di Castel San Pietro, comune nel distretto di Mendrisio (Cantone Ticino)

Persone 
 Achille Gorla (fl. XX secolo) – calciatore italiano
 Domenico Gorla (1965) – ex velocista italiano
 Laura Gorla (1985) – ex cestista italiana
 Gino Gorla (1906-1992) – giurista italiano
 Giorgio Gorla (1944) – velista italiano
 Giuseppe Gorla (1895-1970) – politico italiano
 Massimo Gorla (1933-2004) – politico italiano
 Thérèse de Gorla, nota con lo pseudonimo di Mademoiselle Du Parc (1633-1668) – attrice teatrale e ballerina francese

Storia 
 Strage di Gorla (1944) – episodio della seconda guerra mondiale, anche noto come Piccoli martiri di Gorla

Trasporti 
 Gorla – stazione della metropolitana di Milano